Der Begriff Schwarzer Turm hat folgende Bedeutungen:

 Schwarzer Turm (Brugg), eine Turmburg in der Schweizer Stadt Brugg
 Schwarzer Turm (Budweis), der 1557 errichtete Glockenturm in Budweis
 Schwarzer Turm (Regensburg), ehemaliger Wehrturm am Nordende der Steinernen Brücke in Regensburg, 1809 stark beschädigt in der Schlacht bei Regensburg und im Folgejahr abgebrochen
 Schwarzer Turm (Verlag), ein deutscher Comicverlag
 Schwarzer Turm (Wölfersheim), ein ehemaliger Wehrturm Wohnturm im hessischen Wölfersheim
 Schwarzer Turm (Prager Burg), ein 1135 gebauter Turm in Prag

 eine künstliche Ruine in Niederösterreich bei Mödling
Siehe auch:
 Schwarzer Leuchtturm